De holle bolle boom (televisieserie), een kinderprogramma van de AVRO
De holle bolle boom (speelparadijs), een speelparadijs voor kinderen in Tuitjenhorn